Niemcy:
 Münden – dzielnica miasta Lichtenfels
 Hann. Münden – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga